Naselja u Sloveniji:

 Spodnje Stranje, općina Kamnik
 Zgornje Stranje, općina Kamnik
 Stranje, općina Krško
 Stranje, općina Šmarje pri Jelšah